Kiganga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kiganga (vattendrag i Burundi, Muramvya), 
 Kiganga (vattendrag i Burundi, Gitega), 
 Kiganga (vattendrag i Burundi, Kayanza), 
 Kiganga (vattendrag i Burundi, Kirundo), 

Robotskapade Burundiförgreningar